Nesta lista estão relacionados as 335 comunas do departamento francês de Ardèche; que pertencem a Região Administrativa da França Auvergne-Rhône-Alpes, que é composta pelos Arrondissement: Largentière, Privas e Tournon-sur-Rhône; que por sua vez estão subdivididos em 17 Cantões: Annonay-1, Annonay-2, Aubenas-1, Aubenas-2, Bourg-Saint-Andéol, Haut-Eyrieux, Guilherand-Granges, Haut-Vivarais, Le Pouzin, Privas, Sarras, Berg-Helvie, Haute-Ardèche, Tournon-sur-Rhône, Vallon-Pont-d'Arc, Les Cévennes Ardéchoises e Rhône-Eyrieux.

 1 de janeiro de 2019, as comunas de Nonières e Saint-Julien-Labrousse se fundem para formar a nova comuna de Belsentes.
 1 de janeiro de 2019, as comunas de Intres e Saint-Julien-Boutières se fundem para formar a nova comuna de Saint-Julien-d'Intres.
 1 de janeiro de 2019, as comunas de Saint-Laurent-les-Bains e Laval-d'Aurelle se fundem para formar a nova comuna de Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle.
 1 de janeiro de 2019, as comunas de Antraigues-sur-Volane e Asperjoc se fundem para formar a nova comuna de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc.

|}

Ardèche